

Pessoas
Pedro Teixeira (militar) (1570/1587-1641) - desbravador e militar português que atuou no Norte do Brasil
Pedro Teixeira (viajante) (século XVI-ca. 1650) — viajante do mundo e autor português
Pedro Teixeira Albernaz (1595-1662) — cartógrafo português
Pedro Teixeira (matemático) (1857-1925) — matemático português
Pedro Teixeira (ator) (n. 1980) — ator português
Pedro Teixeira (ilusionista) (n. 1984) — ilusionista português
Pedro Teixeira (folclorista) (1915-2000) — folclorista brasileiro (alagoano)

Outros 
Pedro Teixeira (Minas Gerais) - município brasileiro

Classe Pedro Teixeira — classe de navios da Marinha do Brasil

Desambiguações de antropônimos